

Nom de famille 

 Adam Holloway (né en 1965), homme politique britannique ; 
  (1946-), chanteuse et compositrice américaine ;
 Carol Holloway (1892-1979), actrice américaine ;
 Chris Holloway (né en 1980), footballeur gallois ;
 Edith Holloway (1868-1956), joueuse d'échecs anglaise ;
 Elsie Holloway (1882-1971), photographe canadienne ;
 Grant Holloway (né en 1997), athlète américain ;
 Jed Holloway (né en 1992), joueur de rugby à XV australien ;
 John Holloway (né en 1947), économiste et philosophe irlandais ;
 John Holloway (né en 1948), violoniste et chef d'orchestre britannique ;
 Josh Holloway (né en 1969), mannequin et acteur américain ;
 Loleatta Holloway (1946-2011), chanteuse américaine ;
 Max Holloway (né en 1991), pratiquant d'arts martiaux américain ;
 Stanley Holloway (1890-1982), acteur britannique ;
 Sterling Holloway (1905-1992), acteur américain ;
 Susan Holloway (née en 1955), kayakiste et fondeuse canadienne.

Pseudonyme 

 Nancy Holloway (1932-2019), chanteuse américaine de jazz et de rock.

Toponyme 

 Holloway, district du borough londonien d'Islington, à Londres ;
 Holloway (Minnesota)
 Holloway (Ohio), village de l'Ohio

Divers 
 Royal Holloway, un des sept collèges constitutifs de l'université de Londres, au Royaume-Uni
 Prison de Holloway, ancienne prison pour femmes située à Londres, au Royaume-Uni
 Broche de la prison Holloway, décoration remise aux suffragettes à leur sortie de cette prison

Homonymie de localités aux États-Unis